Bosnië-Herzegovina
 Lepenica (Rogatica), een plaats in de gemeente Rogatica in Bosnië-Herzegovina
 Lepenica (Tešanj), een plaats in de gemeente Tešanj in Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Lepenica (Šibenik), een plaats in de Kosovaarse gemeente Šibenik

Servië
 Lepenica (Vladičin Han), een plaats in de Servische gemeente Vladičin Han